

Architettura 
Palazzo Naselli Crispi – palazzo cinquecentesco di Ferrara

Persone 
Naselli – famiglia nobile italiana di origine longobarda
Alberto Naselli – attore teatrale e commediografo italiano
Carmelina Naselli – letterata, etnologa e bibliotecaria italiana
Diego Naselli – politico e militare del Regno di Napoli
Diego Naselli – ammiraglio e politico, nipote del precedente
Francesco Naselli – pittore italiano
Giovanni Battista Naselli – arcivescovo cattolico italiano
Pietro Naselli – arcivescovo cattolico italiano

Pesci 
 Naselli – nome comune di varie specie di pesci ossei